Ayabe steht für:

 Ayabe, eine japanische Stadt
 Ayabe (Han), ein japanisches Lehen

Ayabe ist der Familienname folgender Personen:
 Ayabe Kitsuju (1894–1980), General der Kaiserlich Japanischen Armee
 Takeaki Ayabe (* 1980), japanischer Radrennfahrer